Diese Liste der Finanzminister der Republik Türkei ist ein Verzeichnis aller Finanzminister des Landes seit der Etablierung des Rates der Vollzugsbeauftragten am 3. Mai 1920.

Weblinks 
Finanzminister der Türkei (bis 2007)

Anmerkungen 

Turkei
Finanzminister (Türkei)
Finanzminister